Sumi steht für 

 die japanische Bezeichnung der Stangentusche
 ein Volk in Nagaland (Indien)
 den Namen eines Maskottchen der Winter-Paralympics 2010
 eine andere Transkription des ukrainischen Ortes Sumy (ukrainisch ; russisch ) in Oblast Sumy
 einen Fluss in der japanischen Präfektur Miyagi: Sumi (Fluss)

Sumi ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Sumi (* 1950), Schweizer Architekt
 Hansjörg Sumi (* 1959), Schweizer Skispringer
 Kōshirō Sumi (* 2002), japanischer Fußballspieler